Гран-при ФИДЕ 2014/2015 — серия из 4 шахматных турниров, проходившая с октября 2014-го года по май 2015-го и являвшаяся одним из квалификационных циклов к Матчу за звание чемпиона мира по шахматам 2016. Первое место в общем зачете занял Фабиано Каруана, второе — Хикару Накамура. Оба гроссмейстера квалифицировались в Турнир Претендентов 2016.

Регламент 
 Контроль времени: 120 минут на первые 40 ходов, 60 минут на следующие 20 ходов и 15 минут до конца партии, с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с 61-го.

Участники 
В серии приняли участие 16 шахматистов:

Призы 
Общий призовой фонд составил 480,000 €.
На каждый турнир были выделены 120,000 € (в прошлой серии Гран-при — 170,000 €) без дополнительных призовых за общую победу в серии (в 2012-13 годах они составляли 420 000 €).
При дележе мест пункты и денежные призы распределялись поровну.

Победители

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница Гран-при 2014/2015
 FIDE Grand-Prix 2014-2015 Announcement
 Grand Prix Participants
 Regulations for the 2014 - 2015 FIDE World Chess Grand - Prix Series